Pentagon – computer, clone sovietico dello ZX Spectrum
 Pentagon – altro nome del motore Tritec
 Pentagón – wrestler
 Pentagon – fermata della metropolitana di Washington

Musica 
 Pentagon – boy band sudcoreana
 Pentagon – EP dei Pentagon del 2016

Pagine correlate 
 Pentagono (disambigua)
Mattone